Le Corre ou Lecorre est un nom de famille d'origine bretonne (Le Nain en français) notamment porté par :

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom

Le Corre 
Didier Le Corre, journaliste français ;
Darius Le Corre (1903-1996), homme politique français ;
Florian Le Corre (né en 1985), coureur cycliste français ;
Hervé Le Corre (né en 1955), auteur de roman policier ;
Philippe Le Corre (né en 1964), journaliste français ;
Pierre Le Corre (né en 1990), triathlète français ;
Pierrette Le Corre (1916-2009), enseignante angliciste, 34 femme admise à Normale supérieure ;
René Le Corre (1923-2021), poète français ;
Yves Le Corre (1928-2010), universitaire français ;
Yvon Le Corre (1940-2020), peintre, navigateur et voyageur français.

Lecorre 
 Nono Lecorre, artiste de music-hall et acteur de cinéma français de l'entre-deux-guerres ;
 Paul Lecorre (1933-2017), dit Tex Lecor, artiste québécois.

Autres 
(9285) Le Corre, astéroïde de la ceinture principale, nommé d'après la planétologue Lucille Le Corre.

Voir aussi

Patronyme français